Streaming SIMD Extensions – dodatkowe rozkazy SIMD dostępne w procesorach x86
 specjalna strefa ekonomiczna
 Stacja sanitarno-epidemiologiczna
 Shanghai Stock Exchange – Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych
 Shenzhen Stock Exchange – Giełda Papierów Wartościowych w Shenzhen

Zobacz też 
 SSE Composite – indeks giełdowy
 SSE – strona świata: południowy południowy wschód, azymut 157°30'